Die Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 13. Oktober 2016 gegründet und umfasst 59 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Le Molay-Littry.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Intercom Balleroy Le Molay-Littry,
 Communauté de communes Isigny Grandcamp Intercom und
 Communauté de communes de Trévières.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Isigny Omaha Intercom
Gegründet 2016